Natuurmuseum Brabant, een Nederlands museum in Tilburg
 Nederlandse Mahjong Bond, officiële sportbond voor Mahjong
 Nederlandsche Middenstandsbank, een voormalige Nederlandse bank
 Nederlandse Motorsport Bond, een voormalige motorsportbond
 Nieuw-Malthusiaanse Bond, een voormalige organisatie voor geboortebeperking
 Naumburg (Saale), een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 North Miami Beach, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Air Namibia, een luchtvaartmaatschappij uit Namibië met ICAO-code NMB
 Nieuw-methyleenblauw, een medicijn en kleurstof
 None More Black, een Amerikaanse punkband

Zie ook 
 NMBS
 NBM (doorverwijspagina)